Логовщина — топоним в России.

 Логовщина — прежнее название деревни Лаговское в Подольском районе Московской области.
 Логовщина — упразднённая в 1986 году деревня в Куменском районе Кировской области.